Sebastian Mutzl ist der Name folgender Personen: 

* Sebastian Mutzl (Lehrer) (1797–1863), deutscher Pädagoge, Gymnasiallehrer und Verfasser von Schulbüchern
 Sebastian Mutzl (Pfarrer) (1831–1917), deutscher katholischer Geistlicher, Kunstsammler und Künstler; Sohn des Vorigen